Josephsburg (buurt) - buurt/voormalig dorp in München, Duitsland
 Josephsburg (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt